Milhã-verde é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Setaria pumila
 Setaria viridis